Le Premier combat de La Gravelle fut une escarmouche de la chouannerie, opposant chouans et républicains.

Le , 600 soldats républicains sortirent de La Gravelle où ils avaient passé la nuit et furent attaqués à l'arrière-garde par les Chouans. Les républicains retraitèrent toutefois aussitôt et refusèrent le combat. Les Chouans ramassèrent six fusils et quelques cartouches. Pontbriand comprit le lendemain le motif de cette retraite, lorsqu'il apprit le débarquement des émigrés à Quiberon.

Bibliographie

Voir aussi 
 Deuxième combat de La Gravelle

Note

Bataille de la Chouannerie 
Bataille sur le sol français
Histoire de la Mayenne
Bataille de 1795